Georg Erler kan syfta på:

* Georg Erler (1850–1913), tysk historiker
 Georg Erler (1871–1950), tysk konstnär
 Georg Erler (1905−1981), tysk rättslärd